El término labranza puede referirse, en esta enciclopedia:

En la agricultura
a la labranza, una técnica agrícola;
a la labranza cero, una técnica de cultivo;
a la labranza mínima, un término agrícola;

En la geografía de Chile
a Labranza, una ciudad al oeste de Temuco.